Burke Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burke Hill (Kalifornien)	
 Burke Hill (Maine)	
 Burke Hill (Montana)	
 Burke Hill (New York)	
 Burke Hill (Douglas County, Washington)	
 Burke Hill (Pierce County, Washington)